(256) Вальпурга () — небольшой тёмный астероид главного пояса, открытый 3 апреля 1886 года австрийским астрономом Иоганном Пализой в Венской обсерватории и названный в честь святой Вальпурги, английской миссионерки в Империи франков.

См. также 
 Список астероидов (201—300)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 The Asteroid Orbital Elements Database
 Minor Planet Discovery Circumstances 

Астероиды, открытые Иоганном Пализой
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, названные в честь людей